Первая лига 1994/1995 годов () — 55-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Теута» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1994/1995
Албания
Албания
1994 год в Албании
1995 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995